Нгу́лтрум (дзонг-кэ: , произносится как нгюльтрам) — денежная единица Королевства Бутан. Официальная валюта королевства с 1974 года (до этого валютой Бутана была бутанская рупия, хотя иногда и современный нгултрум называют «рупия Бутана»).

1 нгултрум состоит из 100 четрумов. Код нгултрума в стандарте ISO 4217 — BTN, символ — Nu, символ четрума — Ch.

В обращении находятся монеты достоинством 20, 25, 50 четрумов и 1 нгултрум, редко, но используются также монеты достоинством 5 и 10 четрумов. В обращении находятся банкноты достоинством 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 нгултрумов.

Монеты

Банкноты 

В 2014 году выпущены банкноты в 1 и 10 нгултрумов нового образца, изготовленные из гибридного (бумажно-полимерного) состава.

Режим валютного курса 

Курс нгултрума привязан к индийской рупии (код ISO 4217 — INR) в соотношении 1:1.

См. также 
 Королевское валютное управление Бутана
 Пятилетки Бутана
 Экономика Бутана
 Королевская биржа ценных бумаг Бутана
 Королевская страховая компания Бутана
 Банк Бутана

Примечания

Источники

Ссылки 
 Королевство Бутан, fox-notes.ru
 Бутанский Нгултрум — Банкноты со всего мира
 
 Галерея банкнот Бутана

Денежные единицы по алфавиту
Рупия
Деньги Бутана
Азиатские валюты